Дело Йозефа Фритцля (; род. 9 апреля 1935) — судебное разбирательство вокруг австрийского инженера-электрика из небольшого города Амштеттена, Австрия.

Суть дела 
В апреле 2008 Йозеф был арестован по обвинению в принудительном содержании взаперти своей младшей дочери Элизабет Фритцль (; родилась 6 апреля 1966), которую он держал в подземном звуконепроницаемом бункере в подвале собственного дома с 1984. При этом она подвергалась бытовому насилию со стороны отца с 1977 года. Постепенно их отношения стали носить сексуальный характер — инцест, в результате Элизабет родила 7 детей. После того как Йозеф запер свою дочь в подвале, он заявил в полицию, что дочь пропала, но через какое-то время якобы получил от неё известие, чтобы её не искали.

Трое детей Элизабет оказались заключены в подвале в течение всей жизни — это дочь Керстин в возрасте 19 лет, сын Штефан возраста 18 лет и сын Феликс пяти лет. Один ребёнок по имени Михаэль умер на третий день после родов от респираторных проблем, лишённый возможности получить медицинскую помощь. Трое остальных детей жили в основном доме с Йозефом и его женой Розмари, при этом Фрицль организовывал их «подкидывание»: Лиза была «подкинута» на девятом месяце в 1993 году, Моника на десятом месяце в 1994 году, а Александр на 15 месяце жизни в 1997 году, они якобы подкидывались родителям убежавшей дочерью. Фритцль говорил также о принадлежности дочери к особому культу.

Когда старшая дочь Кёрстин серьёзно заболела, Йозеф по просьбе Элизабет отвёз её в больницу, последовательность событий после этого привела к открытию преступления. У Кёрстин была обнаружена сложная форма почечной недостаточности, и врачи потребовали историю болезни, а также присутствия матери. Отсутствие матери вызвало интерес полиции (всплыло дело о пропаже Элизабет), случай проник в печать и на телевидение. Фритцль предъявил письмо от Элизабет, в котором говорилось о «секте», но письмо вызвало подозрение у местного специалиста по культам. Фритцлю пришлось привести Элизабет в больницу, где они были немедленно арестованы полицией и изолированы друг от друга. Когда полиция заверила Элизабет, что она не вернётся к её отцу и её дети не останутся без присмотра, она рассказала всю историю о 24-летнем заключении, на основании которой было начато уголовное дело; генетический тест подтвердил инцест и отцовство Йозефа.

19 марта 2009 года 73-летний Йозеф Фритцль приговорён окружным судом австрийского города Санкт-Пёльтен к пожизненному заключению. Отбывать заключение Фритцль будет в специальном тюремном медицинском учреждении для душевнобольных. Суд присяжных признал его виновным по всем пяти пунктам обвинения: инцест, незаконное лишение свободы, неоднократное изнасилование, содержание людей в рабстве и убийство по недосмотру.

В культуре 
Немецкая индастриал-метал группа Rammstein посвятила этому инциденту свою песню «Wiener Blut» из альбома «Liebe ist für alle da». Другая немецкая металкор группа Caliban посвятила этому инциденту песню «24 Years». Французская дэт-метал группа Benighted посвятила песню «Fritzl». Также российская метал группа Satrapy посвятила этому случаю песню «Элизабет». Финская блэк/дэт-метал группа Gloria Morti посвятила этому инциденту песню «Josef Fritzl» из альбома «Kuebiko».

В 2015 году на экраны вышел фильм «Комната» режиссёра Ленни Абрахамсона, на который оказала влияние история Элизабет Фритцль. Фильм получил ряд престижных премий, в том числе «Оскар» за лучшую женскую роль (Бри Ларсон в роли Элизабет).

В 2021 году на экраны вышел фильм «Девушка в подвале» режиссёра Элизабет Рём.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Статья из Русской службы Би-би-си от 17 марта 2009 г.
 Andreas Kunz und Eugen Sorg: Fall Josef F. — Pragmatik des Bösen, Die Weltwoche 19/08
 Noch ein Keller — DIE ZEIT, 8. Mai 2008 Nr. 20
 Ganz weit unten — ZEIT online, aus dem Falter 29. April 2008

Права человека в Австрии
Апрель 2008 года
Сексуальное рабство
Осуждённые за сексуальные преступления
Осуждённые пожизненно в Австрии